Нора Паділья — колумбійська екологиня.
 Паділья-де-Арріба, Паділья-де-Арріба (ісп. Padilla de Arriba) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Маркос Даніло Паділья (порт. Marcos Danilo Padilha, 21 липня 1985, Сіанорті — 28 листопада 2016) — бразильський футболіст, воротар.
 Давид Паділья, Давид Паділья Арансібіа (ісп. David Padilla Arancibia; 13 серпня 1927, Сукре — 25 вересня 2016, Ла-Пас) — болівійський політичний та військовий діяч.
 Паділья-де-Абахо (ісп. Padilla de Abajo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Тетяна Паділья, Тетяна Ядіра Паділья Суарес (англ. Tatiana Yadira Padilla Suarez; нар. 19 грудня 1990, Азуса, Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американська борчиня.
 Аарон Паділья Гутьєррес (ісп. Aarón Padilla Gutiérrez, 10 липня 1942 — 14 червня 2020) — мексиканський футболіст, нападник.
 Бланка Паділья (ісп. Blanca Padilla; народилася 10 січня 1995 року, Кольядо-Вільяльба) — іспанська топ-модель.
 Франсіско Монтесільйо Паділья (ісп. Francisco Montecillo Padilla; 17 вересня 1953, Себу, Філіппіни) — філіппінський прелат і ватиканський дипломат.